Onderdistrict in Indonesië
 Argapura (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Majalengka van de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Argapura (Cigudeg), een plaats in het regentschap Bogor van de provincie West-Java